Дмитро Геннадійович Борщ (, , 21 березня 1973, Дніпропетровськ) — художник.

Життєпис 
Вчився в Москві, Дніпропетровську з Е. М. Белютіним та іншими художниками неофіційного мистецтва СРСР. Брав участь в московських квартирних виставках. Сьогодні живе в Нью-Йорку. Перші самостійні твори Борща — естампи, малюнки, скульптури — були абстрактними. За ними послідував ряд неабстрактних творів під назвою , який виставлявся в  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Саутгемптон), Центральному виставковому залі «Манеж» (Санкт-Петербург),  (Берлін),  (Берлін),  (Лондон).

Борщу позували Ед Коч, Генрі Кіссинджер,  та інші громадські діячі. Їх портрети входять до «Іконографії» — ряда творів, натхненних «Іконографією» Антоніса ван Дейка. Вони виставлялися в  (Чикаго),  (Нью-Йорк),  (Нью-Йорк),  (Берлін),  (Лондон). У бесіді з , про свій підхід до малюнка Борщ говорить наступне:

Галерея

Персональні виставки

Публікації 

 Rejoinder, a publication of the Institute for Research on Women (IRW) at Rutgers University in partnership with The Feminist Art Project. Issue 5: Storytelling for Social Change. Spring 2020
 Anastamos Interdisciplinary Journal of Chapman University. Issue 6: Boundaries. 2020
 A5 Magazine, Issue 34. January, 2020
 Wotisart Magazine, Issue 34. January, 2020
 Phoebe: journal of literature and art, published by George Mason University. Volume 49, Issue 1. Winter 2020
 Permafrost Magazine. University of Alaska Fairbanks. Winter 2020, Volume 42.1
 Philadelphia Stories Magazine. Winter 2020 issue: Community & Traditions
 The Harvard Advocate, arts magazine of Harvard College. Fall 2019 issue
 GASHER Journal, https://www.gasherjournal.com/  Fall 2019 Issue
 BOLO Magazine 3: Death is indispensable. BOLO Paper, Milan, Italy. 2018
 歷史上的今天》12月14日──丟鞋才是最大侮辱！美國前總統小布希在伊拉克記者會被丟鞋 MSN, https://www.msn.com/ ; 風傳媒| Storm.mg, http://www.storm.mg/ ; Yahoo奇摩新聞, https://tw.news.yahoo.com/  December 14, 2018
 «Mutations. Raison d’être de la torture» by Catherine Malabou. Le Monde, https://www.lemonde.fr/ ; Congo Tribune, https://www.congotribune.net/  September 13, 2018
 «A Russian Artist Reimagines the World in Bold Blue Ink» The Creators Project, Vice Magazine, https://creators.vice.com/; Notey Protest Art, http://www.notey.com/blogs/protest-art ; AWorkstation, https://aworkstation.com/ ; ArtsSLAM, http://www.artsslam.com/  July 28, 2017
 «Colorado Springs writers perform work, launch latest issue of literary journal» by Caleigh Derreberry. Colorado Springs Gazette. July 5, 2017
 «Pilgrimage set to release latest issue with local performers and Southwestern spirit» by Alissa Smith. Colorado Springs Independent. July 5, 2017
 Flour Magazine. Issue 01, Moneypulation. 2017
 Sirsee journal. Volume one, «ripe for the picking». June, 2017
 Here Comes Everyone (HCE) Magazine, Toys & Games Issue. Silhouette Press. May, 2017
 Hospital Drive, A Journal of Humanities. University of Virginia School of Medicine. Spring 2017
 Bad Hombres and Nasty Women: Anthology. The Raving Press. 2017
 Pilgrimage Magazine. Colorado State University-Pueblo. Volume 40 Issue 3: Ink & White Space. April 26, 2017
 Barzakh Magazine. University at Albany, SUNY. Issue 09, Spring 2017
 «Ways of drawing: philosopher Patrick Maynard and artist Dmitry Borshch in conversation on art» ARTFIXdaily, http://www.artfixdaily.com/  March 16, 2017
 Inklette Magazine. Issue 4. February, 2017
 Lahar Magazine. # 33, Alan-a-Dale, or Cantagallo. 2017
 «Donald Trump a-t-il raison d'affirmer que la torture, ça marche?» by Xavier Ridel. Slate Magazine, https://www.slate.fr/  January 27, 2017
 Cactus Heart. Issue 16. Cactus Heart Press. Northampton, MA. ISSN 2378-3761
 Persephone's Daughters, http://persephonesdaughters.tk/  Post-Election Mini Issue. December, 2016
 «Featured artist: Dmitry Borshch» Ello | The Creators Network, https://ello.co/  November 19, 2016
 Lost River Review. The Travel Issue. 2016
 «Dmitry Borshch's illustrations: Short-Fingered Vulgarian?» by Andrew H. Miller. Columbia Journal, Columbia University School of the Arts. November 8, 2016
 Blue Monday Review. Volume 3, Number 2. 2016 ISBN 153096315X ISBN 978-1530963157
 The Healing Muse, a journal of literary and visual arts. SUNY Upstate Medical University, Center for Bioethics & Humanities. Volume 16, Number 1, Fall 2016
 Sein und Werden: Agitprop Issue. Summer 2016. ISMs Press ISSN 2046-8598
 «Art by Dmitry Borshch» The Grief Diaries: a magazine of art & writing about loss. Volume 2, Issue 1. 2016
 Please Hold Magazine. Maps Issue. Summer 2016
 Vestal Review. Issue 47, Fall 2016
 «Dmitry Borshch's Allegories» by Allison Remy Hall. Perversion Magazine, http://www.perversionmag.com/  February 16, 2016
 JAAM (Just Another Art Movement) 33: small departures. JAAM Collective, 2015 ISSN 1173-633X
 Perversion Magazine. The Black and White Issue. 2015
 «Drawings on Foreign Policy» you are here: the journal of creative geography. University of Arizona. Issue XVIII: Translation. 2015
 Reunion: The Dallas Review. University of Texas at Dallas. Volume 5, 2015
 «Confronting the Non-Conformist: An Interview with Dmitry Borshch» Psychology Tomorrow Magazine. Issue 18, October 2015
 Cactus Heart. Issue 13. Cactus Heart Press, Northampton, MA. Fall 2015 ISSN 2378-3761
 A cappella Zoo. Issue 15, QUEER & FAMILIAR: the trans, gay, and lesbian collection. Fall 2015 ISSN: 1945-7480
 «Selfie Interview: Dmitry Borshch» The Doctor T. J. Eckleburg Review, https://www.eckleburg.org/  September 3, 2015
 NonBinary Review. Issue 6, 1001 Arabian Nights. September 2015
 DUPE zine # 4: The Wild Issue, 2015
 Lady Churchill's Rosebud Wristlet. Issue 33, July 2015. ISSN 1544-7782 Ebook ISBN 9781618731173
 Please Hold Magazine. Games Issue. 2015
 «Dmitry Borshch» by Luisa Paula. ARTE, the European culture TV channel, http://www.arte.tv/  June 28, 2015
 NonBinary Review. Issue 5, The King in Yellow. June 2015
 Ricepaper, Magazine of Asian Arts and Culture. 20.2, Summer 2015 Issue
 Alliterati Magazine, the best fresh talent in art + literature. Newcastle University. # 17, The Political Issue, May 2015
 Storyscape Journal, http://storyscapejournal.com/  Issue 14, May 2015. ISSN 1941-3157
 Minetta Review, a literary and arts publication at New York University. Spring 2015 Issue. ISSN 1065-9196
 Zaum Magazine. Sonoma State University. Volume XIX. 2015
 DIALOGIST, a quarterly journal of poetry & art. Volume II, Issue II. 2015 ISSN 2331-6888
 About Place, a literary journal published by the Black Earth Institute. Volume III, Issue III. May 2015
 Please Hold Magazine. Femininity and Shame Issue. 2015
 Neutrons Protons, http://neutronsprotons.com/  Issue No. 17, 2015
 Mount Island magazine. Issue 2. 2015 ISSN 2373-521X
 Aux./Vox, cross-disciplinary magazine. Winter Issue, 2015
 Driftwood Press. Volume 2: Issue 1. 2015 ISSN 2331-7132
 Composite Arts Magazine No. 18. Youth / Winter 2014. ISSN 2161-7961
 Fiction International. San Diego State University. Issue 47: Phobia / Philia. Fall 2014
 «Burnside Writers Collective interviews Dmitry Borshch» Artsy, https://artsy.net/  September 23, 2014
 «De Stijl Inspiration, by Dmitry Borshch» Artsy, https://artsy.net/  September 6, 2014
 Southeast Review. Florida State University. Volume 32.2. 2014
 Big Big Wednesday, an annual print journal. Issue 2: Failing. 2014
 Print-Oriented Bastards. Carnegie Mellon University. Issue 4. Fall 2014
 The Gambler Mag. August Issue: Lucky Numbers. 2014
 Crab Fat Magazine — poetry | prose | art. Issue 2, Fall 2014. ISSN 2374—2526
 «Featured Artist: Dmitry Borshch» Crab Fat Magazine online. August 31 and September 28, 2014
 Faultline, Journal of Arts and Letters. University of California, Irvine. Volume 23, Spring 2014
 Riprap Journal. California State University, Long Beach. Issue 36, 2014
 Gigantic Sequins, a literary arts journal. Issue 5.2. Summer 2014
 The Mayo Review. Journal of Texas A&M University — Commerce. Spring 2014
 «Monument of a shoe in honour of journalist Muntather Al-Zaidi» East is Everywhere blog, http://eastiseverywhere.tumblr.com/  April 13, 2014
 CutBank Magazine. University of Montana. Issue 80, 2014
 The Alarmist. Issue 4. Spring / Summer 2014 ISSN 2049-6451
 «Patrick Maynard — Dmitry Borshch interview» Artsy, https://www.artsy.net/  March 20, 2014
 Saw Palm: Florida Literature and Art. University of South Florida. Volume 8, Spring 2014
 Stone Canoe, A Journal of Arts, Literature and Social Commentary. Syracuse University. Issue 8, 2014
 «John Maynard — Dmitry Borshch interview» Artsy, https://artsy.net/  February 27, 2014
 Devil's Lake. A journal at the University of Wisconsin — Madison. Fall 2013
 Cleaver Magazine. Issue 4. 2013 ISSN 2330—2828
 The McNeese Review. McNeese State University. Volume 51. 2013
 Sheepshead Review. University of Wisconsin — Green Bay's Journal of the Arts. Volume XXXVI, Number I. Fall 2013
 Watershed Review. California State University, Chico's Magazine. Fall 2013
 Blue Mesa Review, a magazine of the University of New Mexico. Issue 28. December 2013
 Superstition Review. Arizona State University. Issue 12, Fall 2013. ISSN: 1938-324X
 Palaver, journal of interdisciplinary research. University of North Carolina Wilmington. Fall 2013
 Cactus Heart. Issue 6. Cactus Heart Press, Northampton, MA. Winter 2013 ISSN 2378-3761
 Whole Beast Rag. Issue 07: Homme. 2013
 Flyway: Journal of Writing and Environment. Iowa State University. December 2013
 FLARE: The Flagler Review. Flagler College (St. Augustine, Florida). Volume 24, Issue 1. Fall 2013
 Portland Review, journal of Portland State University. Volume 60.1. Fall 2013
 Switchback, University of San Francisco magazine. Issue 18, volume 9. 2013
 «Never Complete: Interview with Dmitry Borshch» The Doctor T. J. Eckleburg Review. October 25, 2013
 «Dmitry Borshch: Ten Drawings» PANK Magazine, 4th annual Queer Issue. October 2013
 Sein und Werden: Glamourama Issue. Autumn 2013. ISMs Press ISSN 2046-8598
 Agave Magazine. Volume 1, Issue 1 {Summer/Fall 2013} ISSN 2329-5848
 The Adirondack Review. Fall 2013. ISN# 1533—2063
 theNewerYork Press. Book 3. 2013
 Counterexample Poetics: Assemblage of Experimental Artistry. 2013. ISSN 1947-9697
 Owen Wister Review, The Literary Arts Journal of the University of Wyoming. 2013
 Blue Lyra Review. Poetry Issue 2.3 Fall 2013
 SAND, Berlin's English Literary Journal. Issue 7, 2013
 580 Split, Annual Journal of Arts and Literature. Mills College. Issue 15: Obsession. 2013
 Perceptions: A Magazine of the Arts. Mt. Hood Community College. 2013 (Art Award Winner: Dmitry Borshch)
 The Nassau Review. Nassau Community College Journal. 2013 Issue: Ekphrasis
 Ayris, art and literary magazine. New Hampshire Institute of Art. 2013 issue
 «Featured Artist: Dmitry Borshch» Art Discover, http://www.artdiscover.com/  2013
 ellipsis… literature and art. Westminster College. Volume 49, 2013
 Redivider, A Journal of New Literature and Art. Emerson College. Issue 10.1, Winter 2013
 Pear Noir! Journal of Art and Literature. Issue 9, Winter 2013
 Gargoyle Magazine. Issue 60, Summer 2013
 «Chagall's day» Artsy, https://artsy.net/  July 2, 2013
 «Caress what you make» Artsy, https://artsy.net/  June 18, 2013
 «Red, white, and black» Artsy, https://artsy.net/  June 1, 2013
 Print Oriented Bastards, a magazine supported by Carnegie Mellon University. Issue 3, Spring/Summer 2013
 «Henry Kissinger is 90» Artsy, https://artsy.net/  May 26, 2013
 The Doctor T. J. Eckleburg Review. A Literary & Arts Journal Housed at The Johns Hopkins University. May 2013
 «In memory of Ed Koch (December 12, 1924 — February 1, 2013)» Artsy, https://artsy.net/  February 2, 2013
 «In Memory of Ed Koch» Russian American Cultural Center, http://www.russianamericanculture.com/  February 1, 2013
 Rabbit Catastrophe Review. Issue 5, January 2013
 Loaded Bicycle, A Journal of Poetry, Art, and Translation. Issue 2.1
 Palimpsest, A Creative Journal of the Humanities. Published by University of Colorado at Boulder Literaria Society. 2012
 «7 Minutes in Heaven with Dmitry Borshch: An Interview» Burnside Writers Collective. November 26, 2012
 20×20 magazine. Issue 9: A Serious Game. Winter 2012
 Penumbra Magazine. Saint Louis University — Madrid. Issue I, Volume I. Fall/Winter 2012
 Hesa Inprint, Rhythm — Rytmi issue. 2012. ISSN 1799-8557
 Personhood. Beuyscout Editions. Beuyscouts of Amerika. Spring 2012
 The Quotable Magazine. Issue 6, 2012
 Cæsura, the journal of Poetry Center San José. 2011 issue: Brothers and Sisters
 The Associative Press, literature and arts journal. Fall 2011 issue
 So to Speak, a feminist journal of language and art. George Mason University. Spring 2011 issue
 «On this day: Happy birthday to Mayor Ed Koch!» ARTstor blog, http://artstor.wordpress.com/  December 12, 2011
 «Сине-белый минимализм» Kurier, the Russian-American weekly newspaper. Volume XI, # 9. September 16, 2011
 «Сине-белый минимализм рисунков от Дмитрия Борща (Dmitry Borshch)» Художественное Училище имени Азима Азимзаде. September 10, 2011
 «Синим по белому. Оригинальные рисунки советского американца Дмитрия Борща (Dmitry Borshch)» Культурология. Ру, http://www.kulturologia.ru/  September 10, 2011
 «Featured Artist: Dmitry Borshch» Artist A Day — Online contemporary fine arts gallery, http://www.artistaday.com/  2011
 «Now available: Drawings by contemporary artist Dmitry Borshch» ARTstor blog, http://artstor.wordpress.com/  September 1, 2011
 Itch, The Journal of Creative Expression of the School of Literature, Language and Media. University of the Witwatersrand. e.ISSUE 06: On Showing I's and Seeing Eyes. 2011
 The Chaffey Review. Chaffey College. Volume 5, 2011
 Salt Hill Journal. Syracuse University. Issue 26, 2010
 Specs journal of arts and culture. Rollins College. Issue 3: Toys. 2010
 ZYZZYVA. The last word: West Coast writers and artists. Vol. XXVI, No. 3. Winter 2010
 Rio Grande Review. University of Texas at El Paso. Issue 36, Fall 2010
 Anti-, Journal of Art and Poetry. Issue 45, July 2010
 Tulane Review, published by Tulane Literary Society. Spring 2010 issue
 «I want a print אמנות לעם: מיזם האינטרנט» by Ronnie Joseph. NRG Ma'ariv, http://www.nrg.co.il/  August 20, 2009
 «7 Minutes in Heaven with Dmitry Borshch» Asphalt Eden interview, http://asphalteden.blogspot.com/  2009
 «Featured Artist: Dmitry Borshch» The Levee Breaking, http://www.theleveebreaking.org/  2009
 «Featured Artist: Dmitry Borshch» Russian American Cultural Center, http://www.russianamericanculture.com/  2009
 «Featured Artist: Dmitry Borshch» Asian American Arts Centre, http://www.artspiral.org/  2009
 «Mixed Greens» The Parish Art Museum, https://parrishart.org/  2009
 «Retailing 14th Street, New York» Art in Odd Places, http://www.artinoddplaces.org/  2009
 «Featured Artist: Dmitry Borshch» Frolll Museum in Amsterdam, http://frolll.com/  2009
 «Masterpieces on a Dime» Express Styles, July 18 — 20. Express: A Publication of The Washington Post. 2009
 «Fine Art Adoption Network: Dmitry Borshch» http://www.fineartadoption.net/  2009
 «MoMA PS1 Studio Visit: Dmitry Borshch» http://momaps1.org/  2009
 «Dmitry Borshch: new prints and drawings» Art in New York City, http://www.artinnewyorkcity.com/  2009
 «Dmitry Borshch» Art In Brooklyn, http://artinbrooklyn.com/  2009

Примітки

Посилання 

 Patrick Maynard - Dmitry Borshch interview, ARTFIXdaily, http://www.artfixdaily.com/
 The Associative Press - Dmitry Borshch interview, Artsy, https://artsy.net/
 Sheepshead Review - Dmitry Borshch interview, Artsy, https://artsy.net/
 Palaver - Dmitry Borshch interview, Artsy, https://artsy.net/
 John Maynard - Dmitry Borshch interview, Artsy, https://artsy.net/
 Cleaver Magazine - Dmitry Borshch interview, Artsy, https://artsy.net/
 Patrick Maynard - Dmitry Borshch interview, Artsy, https://artsy.net/
 Burnside Writers Collective interviews Dmitry Borshch, Artsy, https://artsy.net/
 Doctor T. J. Eckleburg Review - Dmitry Borshch interview, Artsy, https://artsy.net/
 ARTstor, Dmitry Borshch 
 Artist A Day, Dmitry Borshch 

Уродженці Дніпра
Єврейські художники